Zkratka SSR má více významů:

 Slovenská socialistická republika –  zkratka jedné z republik federálního Československa (dnešní samostatné Slovensko) užívaná v ČSSR letech 1969–1990 
 sovětská socialistická republika – vždy jako dodatek ke konkrétní republice, např. Kyrgyzská SSR, Ukrajinská SSR, které byly součástí Sovětského svazu
 Strana spravedlnosti a rozvoje – potenciální česká zkratka turecké politické strany AKP
 Solid State Recorder – vysokokapacitní polovodičová paměť, obdoba solid-state drive
 Secondary Surveillance Radar – sekundární přehledový radar, sekundární přehledový radiolokátor, radar
 sum of squared residuals – v matematice součet kvadrátů reziduí
 solid state relé – polovodičový spínací prvek (bezkontaktní relé)
 simple sequence repeat – též mikrosatelit, tedy úsek repetitivní DNA
 server-side rendering - v IT způsob generování HTML na straně serveru
 Strategic Scientific Reserve – fiktivní útvar pro vědu a výzkum z komiksů vydavatelství Marvel Comics. Předchůdce agentury S.H.I.E.L.D.

Zkratky iniciálové - 3 znaky